Warth är en kommun i Österrike.   Den ligger i distriktet Bregenz och förbundslandet Vorarlberg, i den västra delen av landet,  km väster om huvudstaden Wien. Antalet invånare är . Arean är  kvadratkilometer.

Terrängen i Warth är huvudsakligen kuperad, men åt sydost är den bergig.

Trakten runt Warth består i huvudsak av gräsmarker. Runt Warth är det ganska glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.   Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är juni, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är mars, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor

Externa länkar

Indelningar i Vorarlberg